De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Roemenië, waar men in april 1919 dertien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1919
Geschiedenis van Roemenië